The Null Corporation (стилизовано как [THE NULL CORPORATION]) — американский независимый лейбл, основанный фронтменом Nine Inch Nails Трентом Резнором в 2008 году. Лейбл выпускает работы Nine Inch Nails и How To Destroy Angels. Альбомы Nine Inch Nails, Ghosts I-IV и The Slip, были выпущены на физических носителях с импринтом The Null Corporation. The Null Corporation является членом RIAA.

Релизы 
2008
 Nine Inch Nails — Ghosts I–IV
 Nine Inch Nails — «Discipline» (сингл)
 Nine Inch Nails — The Slip
 «Lights in the Sky: Over North America 2008 Tour Sampler»
2009
 «NINJA 2009 Tour Sampler»
2010
 How to Destroy Angels — «A Drowning» (сингл)
 How to Destroy Angels — How to Destroy Angels
 Трент Резнор и Аттикус Росс — The Social Network, также помечен «Null 01».
2011
 Трент Резнор и Аттикус Росс — The Girl With The Dragon Tattoo, с надписью «Null 002».
 2012
 How to Destroy Angels — «Keep it together» (сингл)
2013
 How to Destroy Angels — «How long?» (single)
 How to Destroy Angels — Welcome Oblivion
 Nine Inch Nails — «Came Back Haunted» (сингл)
 Nine Inch Nails — «Copy of A» (сингл)
 Nine Inch Nails — Hesitation Marks
 Nine Inch Nails — «Everything» (сингл)
 Nine Inch Nails — Live 2013 (мини-альбом)
2016
 Nine Inch Nails — Not the Actual Events (мини-альбом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Лейблы звукозаписи, основанные в 2008 году
Индастриал-лейблы
Лейблы альтернативного рока
The Null Corporation
Трент Резнор